Il campionato faroese di pallavolo femminile è un torneo per club delle Isole Fær Øer ed è posto sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Fær Øer.

La massima serie del campionato è denominata Eik-ligan e la prima edizione è stata giocata nell'annata 1968-69. Tra i club più rappresentativi il Mjølnir Klaksvík e il Fleyr Tórshavn.

Albo d'oro della Eik-ligan

Collegamenti esterni